

Architettura
Abbazia di Casanova – complesso abbaziale di Carmagnola
Castel Casanova – castello di Gais

Aziende
Casanova Multimedia – casa di produzione cinematografica italiana

Cinema e televisione 
 Casanova (1918) – film diretto da Alfréd Deésy
 Casanova (1927) – film diretto da Alexandre Volkoff
 Casanova (1928) – film tedesco
 Casanova (1934) – film diretto da René Barberis
 Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, veneziano (1969) – film diretto da Luigi Comencini
 Casanova (1971) – serie di 6 episodi da 50 minuti diretti da Mark Cullingham e John Glenister
 Il Casanova di Federico Fellini (1976) – film di Federico Fellini anche noto come Casanova
 Casanova (1981) – film per la TV diretto da Kurt Pscherer
 Casanova (1987) – film per la TV diretto da Simon Langton
 Casanova (1988)
 Casanova (1990) – film diretto da Morten Lorentzen
 Casanova (1993) – serie TV svedese
 Casanova (2004) – film per la TV diretto da Richard Blank
 Casanova (2005) – film diretto da Lasse Hallström
 Casanova (2005) – miniserie televisiva britannica

Geografia

Francia 
 Casanova – comune del dipartimento della Corsica settentrionale

Italia 
 Casanova Elvo – comune della provincia di Vercelli
 Casanova Lerrone – comune della provincia di Savona
 Casanova Lonati – comune della provincia di Pavia
 Casanova – sede comunale di Valmorea in provincia di Como
 Casanova – frazione di Bardi in provincia di Parma 
 Casanova – frazione di Cortino in provincia di Teramo
 Casanova – frazione di Dugenta in provincia di Benevento
 Casanova – frazione di Carinola in provincia di Caserta
 Casanova – frazione di Varazze in provincia di Savona
 Casanova – frazione di Martignacco in provincia di Udine
 Casanova – frazione di Rovegno in provincia di Genova
 Casanova – frazione di Tolmezzo in provincia di Udine
 Casanova – frazione di Sant'Olcese nella città metropolitana di Genova
 Casanova – frazione di Carmagnola nella città metropolitana di Torino
 Casanova del Morbasco – frazione di Sesto ed Uniti in provincia di Cremona
 Casa Nova – cascina di Milano

Persone 
 Alain Casanova – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 André Casanova – musicista francese
 Antonio Casanova – illusionista italiano, inviato del programma Striscia la notizia
 Antonio Glauco Casanova – saggista, giornalista e politico italiano
 Bruno Casanova – ex pilota motociclistico italiano
 Carlo Casanova – pittore e incisore italiano
 Carmen Casanova – ex sciatrice alpina svizzera
 Claudio Casanova – calciatore e militare italiano
 Corina Casanova – politica svizzera
 Danielle Casanova, pseudonimo di Vincentella Perini – partigiana e politica francese
 Elisa Casanova – pallanuotista italiana
 Eugenio Casanova – archivista italiano
 Giacomo Casanova – avventuriero e scrittore veneziano
 Giovanna Maria Casanova – attrice e cantante
 Gaetano Casanova – attore 
 Francesco Giuseppe Casanova – pittore
 Giovanni Battista Casanova (1730-1795) – pittore
 Georges Casanova – schermidore francese
 Iacopo Casanova – generale italiano
 Jorge Casanova – calciatore uruguayano
 Juan Casanova – cardinale spagnolo
 Luis Casanova – calciatore cileno
 Marco Casanova – ex sciatore alpino svizzero
 Myriam Casanova – ex tennista svizzera
 Nacho Casanova – calciatore spagnolo
 Ottorino Casanova – calciatore italiano
 Santu Casanova – scrittore francese
 Sofía Casanova – poetessa e giornalista spagnola

Musica 
 Casanova – canzone di Anita Skogan rappresentante della Norvegia all'Eurovision Song Contest 1977
 Casanova – album dei Rondò Veneziano del 1985
 Casanova – album di Cristiano Malgioglio del 1987
 Casanova – album dei The Divine Comedy del 1996
 Casanova – canzone di Gisela rappresentante dell'Andorra all'Eurovision Song Contest 2008
 Casanova - operetta di  Ralph Benatzky del 1928

Altro 
 Casanova – cognome italiano
 Casanova – nobile famiglia milanese
 7328 Casanova – asteroide scoperto nel 1984
 Casanova – videogioco del 1989 per Amstrad CPC, MSX e ZX Spectrum

Altri progetti